Landerten ist der niederländisch-flämische Name zweier französischer Gemeinden:
 Landrethun-le-Nord
 Landrethun-lès-Ardres